Embecovirus est un sous-genre de coronavirus du genre Betacoronavirus. Les virus de ce sous-genre, contrairement aux autres coronavirus, ont un gène d'hémagglutinine estérase (HE). Les virus du sous-genre étaient auparavant connus sous le nom de coronavirus du groupe 2a.

La taxonomie ICTV de 2019 dénombre cinq espèces dans ce sous-genre. Ces coronavirus infectent rongeurs, bovins et humains.

Structure 
Les virus de ce sous-genre, comme les autres coronavirus, ont une enveloppe lipidique bicouche dans laquelle sont ancrées les protéines structurales de la membrane (M), de l'enveloppe (E) et spiculaires (S). Contrairement à d'autres coronavirus, les virus de ce sous-genre ont également une protéine structurale en forme de pic plus courte supplémentaire appelée hémagglutinine estérase (HE).

Recombinaison 
La recombinaison génétique peut se produire lorsque deux génomes viraux ou plus sont présents dans la même cellule hôte. Le bétacoronavirus (Beta-CoV HKU23) présente une diversité génétique dans la population de dromadaires. Plusieurs évènements de recombinaison se sont en effet produit dans le passé entre des bêta-CoV étroitement apparentés du sous-genre Embecovirus, contribuant à cette diversité.

Position phylogénétique

Notes et références 

Betacoronavirus